Нарезка, многозначное слово, топоним и способ:
 разрезания чего-либо на части, измельчения;
 нанесения нарезов на поверхность чего-либо (например оружейного ствола, см. Нарезное оружие).

Топоним

Россия 
 Нарезка — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Нарезка — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Нарезка — деревня в Шиловском районе Рязанской области.

См. также 
 Нарез